Grand Prix Monako 2000 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – 58. Grand Prix Monako, 47 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako siódma w sezonie 2000 po raz 58. na torze Circuit de Monaco. W odbywającym się 4 czerwca 2000 roku wyścigu zwycięstwo odniósł David Coulthard.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Monako
2000
2000 w Europie
Monako w XX wieku